LSP Games (Light and Shadow Productions Games) était une société de développement et d'édition de jeux vidéo française. Elle a été rachetée en 2004 par Hip Interactive.

Ludographie 
2000 : Dinomaster Party sur PlayStation (développé par Similis)
2001 : Extreme Ghostbusters: Creativity Centre sur PC
2001 : Extreme Ghostbusters: Zap The Ghosts! sur PC
2001 : Extreme Ghostbusters sur Game Boy Color (développé par Magic Pockets)
2001 : Gremlins Unleashed sur Game Boy Color (développé par Planet Interactive)
2001 : Fourmiz World Sportz sur Game Boy Color (développé par M4 Limited)
2001 : Baby Felix Halloween sur Game Boy Color (développé par Bit Managers)
2001 : Inspector Gadget: Advance Mission sur Game Boy Advance (développé par Magic Pockets)
2002 : Baby Felix Tennis sur PlayStation (développé par Spark Creative)
2002 : CT Special Forces sur Game Boy Advance et PlayStation
2002 : Extreme Ghostbusters: Code Ecto-1 sur Game Boy Advance (développé par Magic Pockets)
2002 : Droopy's Tennis Open sur Game Boy Advance (développé par Bit Managers)
2002 : Fourmiz Extreme Racing sur Game Boy Advance (développé par Magic Pockets)
2003 :  sur PlayStation 2 (développé par Silmarils)
2003 : Inspector Gadget Racing sur Game Boy Advance (développé par Bit Managers)
2003 :  sur PC (développé par Jarhead Games)
2003 : CT Special Forces: Back to Hell sur Game Boy Advance et PlayStation
2003 : Croque-Canards sur PlayStation 2 (développé par Asobo Studio)
2003 : Croque-Canards sur Game Boy Advance
2004 : CT Special Forces 3: Bioterror sur Game Boy Advance et PlayStation
2004 : Extreme Ghostbusters: The Ultimate Invasion sur PlayStation (développé par Similis)
2004 : Croque-Canards sur PlayStation (développé par The Code Monkeys)
2004 : Pac-Man World 2 sur PC (édition européenne, développé par Namco)
2004 : kill.switch sur PC (édition européenne, développé par Namco)

Références 

Développeur de jeux vidéo
Entreprise de jeux vidéo ayant son siège en France
Entreprise fondée en 2000
Entreprise disparue en 2004
Entreprise de jeux vidéo disparue